Cantone di Moncontour – Côtes-d'Armor
 Cantone di Moncontour – Vienne